

Sigle 
 Oculus dexter – occhio destro nell'esame dell'acutezza visiva
 od. – abbreviazione che sta per odierno od odierna.
 Olive drab — espressione inglese che designa il colore verde oliva "tinta unita" (non chiazzato) usato per uniformi da combattimento, vernici applicate a veicoli o altri oggetti militari, per finalità mimetiche.
 Od — organo deliberante

Codici 
 OD – codice ISO 3166-2:NA di Otjozondjupa (Namibia)
 OD – codice ISO 3166-2:TD di Ouaddaï (Ciad)

Grammatica 
 od – variante eufonica della congiunzione semplice o.

Altro 
 od – comando Unix
 Od (o forza odica) – energia vitale teorizzata da Carl Reichenbach
 OD – targa automobilistica di Stormarn (Germania)